Heilsberg  heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Heilsberg (Bad Vilbel), Ortsteil der Stadt Bad Vilbel, Wetteraukreis, Hessen
 Heilsberg (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Heilsberg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Heilsberg (Zeitlofs), Ortsteil des Marktes Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

historisch:
 Lidzbark Warmiński (deutsch: Heilsberg), Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Bauten:
 Burg Heilsberg, Deutschordensburg in der ehemals ostpreußischen Stadt Heilsberg, heute Lidzbark Warmiński, Polen
 Heilsberg (Freital), ein Gut auf dem Gebiet des Freitaler Ortsteils Hainsberg, Sachsen
 Ruine Heilsberg, Burgruine im Hegau
 Burgruine Heilsberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kloster Heilsberg, Landkreis Regensburg, Bayern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Heilsberg (Hegau) (572 m), im Hegau bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Heilsberg (Bayerischer Wald) (542 m), im Bayerischen Wald bei Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Sender Heilsberg